

Geografia
 Ghiacciaio Axel Heiberg – ghiacciaio antartico
 Isola di Axel Heiberg – isola canadese
 Isole di Heiberg – isole siberiane

Persone
 Axel Heiberg – diplomatico norvegese
 Gunnar Heiberg – drammaturgo norvegese
 Johan Ludvig Heiberg – filologo danese
 Johan Ludvig Heiberg – poeta danese
 Johanne Luise Heiberg – attrice danese
 Peter Andreas Heiberg – poeta danese